Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej 1999 – 3. edycja turnieju o mistrzostwo Afryki w piłce nożnej do lat 17 organizowanego przez CAF, która odbyła się w dniach 16–30 maja 1999 roku. Gospodarzem zostało Mali. Trzy najlepsze reprezentacje awansowały do Mistrzostw Świata U-17 1999 w Nowej Zelandii.

Kwalifikacje

Runda wstępna 
W rundzie wstępnej wzięło udział dziesięć reprezentacji, które zostały podzielone na pięć par. Pierwsze mecze odbyły się w dniach 18–19 lipca, a rewanże 1–2 sierpnia 1998 roku. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do pierwszej rundy kwalifikacji.

Pierwsza runda 
W pierwszej rundzie wzięło udział 28 reprezentacji, które zostały podzielone na 14 par. Mecze odbyły się w dniach 20–23 listopada oraz 4–6 grudnia 1998 roku. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do drugiej rundy.

Druga runda 
W drugiej rundzie wzięło udział 14 reprezentacji, które zostały podzielone na 7 par. Mecze odbyły się w dniach 7–21 lutego 1999 roku. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do turnieju głównego.

Zakwalifikowane drużyny 
 
 
 
  (gospodarz)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

Reprezentacje Ghany, Burkina Faso i Mali awansowały do Mistrzostw Świata U-17 1999.

Przypisy 

Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
1999 w Afryce
Piłka nożna w Gwinei
Sport w Konakry